La saison 2012 du Championnat de Norvège de football est la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Les 16 clubs de l'élite jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

Molde FK entraîné par Ole Gunnar Solskjaer a remporté la saison passée le premier titre de champion de Norvège de son histoire et le club sera un des favoris à sa succession.

Clubs participants 
Les deux équipes (Sarpsborg 08 et IK Start) qui se sont classés aux dernières places de la dernière édition du championnat sont descendus en deuxième division. Hønefoss en tant que champion de deuxième division et Sandnes Ulf qui a fini deuxième sont montés. Il s'agit de la première saison du club de Sandnes Ulf dans l'élite du football norvégien, alors que Hønefoss y revient après seulement une saison en deuxième division.

●
Brann
●
Fredrikstad
●
Haugesund
●
Hønefoss
●
Lillestrøm
●
Molde
●
Odd Grenland
●
Rosenborg
●
Sandnes Ulf
●
Sogndal
●
Stabæk
●
Strømsgodset
●
Tromsø
●
Viking
●
Vålerenga
●
Aalesund

Stades

Détails sur les équipes

Changements d'entraîneur

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 
</div align=center>
Mis à jour le 20 novembre 2012
Legende: 
      Champion de Norvège qualifié en  Ligue des champions 2013-2014
      Qualifié en  Ligue Europa 2013-2014
      Relégué  Adeccoligaen 2013
(T) : Tenant du titre(C) : Vainqueur de la Coupe de Norvège(P) : Promu de deuxième division

Résultats 
Les deux cent quarante rencontres des trente journées de la saison régulière se déroulent du  au . Le tableau ci-dessous résume leurs résultats.

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Évolution du classement 
Évolution du classement :

Statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2012
Championnat Norvege Football D1
Norvege D1